Västerby kan syfta på:

Finland
 Västerby (Pyttis) – en by i Pyttis kommun, Kymmenedalen, Södra Finlands län

Sverige
 Åland-Västerby – en by, tillika kyrkby i Ålands socken i Uppsala kommun
 Västerby, Hedemora – en tätort i Hedemora kommun
 Västerby, Norrköping
 Västerby, Värmdö kommun
 Västerby och Sjöskogen – småort i Uddevalla kommun
Västerby, Linköpings kommun - småort